Эльвира Попеску (после замужества — графиня де Фуа (comtesse de Foy; , ; 10 мая 1894, Бухарест, Королевство Румыния — 11 декабря 1993, Париж, Франция) — румынская и французская актриса театра и кино, театральный режиссёр.

Биография 

Обучалась актерскому мастерству в бухарестской консерватории драматического искусства (Conservatorul de Artă Dramatică). В возрасте 16 лет Эльвира дебютировала на сцене Национального театра Бухареста, в 1912 году впервые снялась в немом кино в драме «Независимость Румынии» (Independenţa României), повествовавшей о румынской войне за независимость в 1877—1878 годах.

Уже в 1919 году Э. Попеску стала художественным руководителем театра «Teatrul Excelsior», а через два года руководила ещё и «Teatrul Mic» (Малый театр).

По настоянию французского драматурга Луи Вернея в 1924 году Э. Попеску переехала в Париж . Верней писал пьесы специально для неё, и Эльвира сыграла главную роль в постановке «Моя кузина из Варшавы». Кроме того, она играла в пьесах «Товарищ» (1933), в «Нина» (1949), «Адская машина» (1954), «Мамаша» (1957) — эту роль Эльвира снова сыграла, когда ей было 84 года.

В 1956—1965 была директором Парижского театра (Théâtre de Paris), а в 1965—1978 возглавляла театр Мариньи (Théâtre Marigny).

Сценическая карьера Эльвиры Попеску длилась непрерывно в течение 65 лет.

Э. Попеску завоевала парижскую публику своим темпераментом, пылом и живостью и неповторимым акцентом, получила от благодарных зрителей прозвище «Богоматерь театра» (фр. «Notre-Dame du théâtre»). Благодаря огромному драматическому таланту Попеску была прекрасной трагедийной актрисой.

Её кинокарьера также оказалась весьма успешной — на счету актрисы 35 работ в кино, в основном, с середины 1930-х до начала 1940-х.

Фильмография 

 1912 — Независимость Румынии — Таранца
 1923 — Tigancusa de la iatac — Мария Тарашану
 1930 — L’étrangère — Дора Кларксон
 1931 — Моя кузина из Варшавы/ Ma cousine de Varsovie — Соня Вариловна
 1932 — Sa meilleure cliente — Ядвина
 1934 — Une femme chipée — Хелена Дарсонье
 1935 — Dora Nelson — Дора Нельсон и Сузанна Верди
 1936 — L’amant de madame Vidal — Катерина Видал
 1936 — Le roi — Тереза
 1937 — La maison d’en face — мадам Анна
 1937 — L’homme du jour — Мона Талия
 1937 — L’habit vert — герцогиня Молевре
 1937 — À Venise, une nuit — Надя Мортал
 1937 — Le club des aristocrates — графиня Ирена Валдовска
 1938 — Tricoche et Cacolet — Бернардина ван де Пуф
 1938 — La présidente — Веротча
 1938 — Mon curé chez les riches — Лизетта
 1938 — Éducation de prince 
 1939 — Eusèbe député — Мариска
 1939 — Derrière la façade / 32 Rue de Montmartre — мадам Рамю
 1939 — Le veau gras — княгиня Доротея
 1939 — Le bois sacré — Францина Маргарита
 1940 — Paradis perdu — Соня Ворочин
 1940 — Ils étaient neuf célibataires — графиня Стася Бачевская
 1940 — L’héritier des Mondésir — Эрика Акселос
 1941 — Parade en sept nuits — мадам Фанни
 1941 — Le valet maître — Антония
 1941 — L’âge d’or — Вера Термуцки
 1942 — Mademoiselle Swing — Софья де Винчи
 1942 — Le voile bleu — Мона Лоренца
 1942 — Frédérica — Фредерика
 1943 — Fou d’amour — Арабелла
 1959 — Plein soleil — миссис Попова
 1960 — Austerlitz — Летиция Бонапарт
 1967—1972 — Au théâtre ce soir (телесериал) — Соня / Розария''

Личная жизнь 
В 1910 году Эльвира Попеску вышла замуж за комика Ауреля Атанасеску, у них родилась дочь Татьяна. Вскоре они развелись, и она вышла за румынского министра промышленности и торговли Иона Манолеску-Струнга, который в 1950-годы был арестован коммунистическими властями Румынии и умер в тюрьме. Её третьим мужем стал граф Максимилиан Себастьян де Фуа (Maximilien Sébastien de Foy) — он был младше Эльвир на шесть лет и в 1967-м умер.

С 1930 по 1985 год Попеско жила в своей резиденции в местечке Мези-сюр-Сен в департаменте Ивелин, где принимала многочисленных гостей.

В 1980-е, несмотря на преклонный возраст, она продолжала быть, хозяйкой салона на авеню Фош в Париже.

Умерла в возрасте 99 лет и была похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Награды 
 В 1977 году удостоена французской театральной премии Мольера (фр. Nuit des Molières).
 В 1989 году президент Франсуа Миттеран наградил её орденом Почётного Легиона.

Примечания

Ссылки 
 
 Elvira Popescu 

Актрисы XX века
Актрисы Франции
Актрисы Румынии
Театральные деятели XX века
Театральные деятели Франции
Театральные деятели Румынии
Кавалеры ордена Почётного легиона
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Актрисы немого кино
Иммигрировавшие во Францию из Румынии
Режиссёры Румынии
Актрисы театра Румынии
Киноактрисы Румынии
Актрисы немого кино Румынии